

Personnalités 

Ross Gunn (né en 1897) était un physicien américain ;
Ross Gunn (pilote automobile) (né en 1997) est pilote automobile britannique ;